Cavendish, angol családnév

Helyek
 Cavendish város az Amerikai Egyesült Államokban, Vermont államban
 Cavendish megye Ausztrália Queensland államának egyik megyéje

Egyéb 
 Cavendish Laboratórium, a Cambridge-i Egyetem egyik nagy hagyományú, de mára üzemen kívül helyezett kutatóhelye.
 Cavendish, a 2010-es években a legfőbb kereskedelmi forgalomba kerülő banánfajta